Thunholm är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Thunholm
Ernst Thunholm (1873–1931), svensk affärsman
Jan Thunholm (1931–2014), svensk målare, tecknare och teckningslärare. 
Lars-Erik Thunholm (1914–2006), svensk bankdirektör och författare.
Peter Thunholm (född 1959), svensk militär och professor i krigsvetenskap.

Svenska efternamn